Elitettan 2018 var Sveriges näst högsta division i fotboll för damer och var den sjätte säsongen av Elitettan och innebar att Kungsbacka DFF och KIF Örebro kvalificerade sig för Damallsvenskan 2019.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
 Fogis.se

Fotboll i Sverige 2018
Fotbollssäsongen 2018
2018